Свалев (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Свалев — місто у Швеції, у лені Сконе.